Navnet eller betegnelsen Flipper kan henvise til forskelligt:

 Flipper – betegner typisk en person, som regel på venstrefløjen, der benytter sig af afslappet og alternativt tøj; lidt sammenfaldende med hippie.
 Flipper (film fra 1963) – om delfinen Flipper.
 Flipper (tv-serie) – fra 1964-1967.
 Flipper (film fra 1996) – remake af filmen fra 1963.
 Flipper (jolle) – en sejlbåd.